Arva kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arbāb Kandī, ort, Ardabil,

Irland 

 Arvagh, Ulster, An Cabhán, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar